El pintor mexicano Joaquín Dimayuga  nació el 16 de agosto de 1943 en Las Mesas comunidad de San Marcos, Guerrero. 

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, entre sus exposiciones más recientes se encuentran la de "Fragmentando la vida" en el Palacio Municipal de Toluca, el colegio Entelecheia, la exposición "Astillero de luz" en el centro de cultura Casona de Juárez, "Trashumante" exhibida en el Centro Cultural Universitario (CCU), "Una razón de existir" en el Museo de Numismática, el Museo de Arte Moderno del Estado de México, entre muchas otras; y en el extranjero, en Perú, España y Francia.

En la actualidad Dimayuga es un artista que sigue produciendo y exponiendo en la ciudad de Toluca.

Referencias 

Nacidos en Las Mesas (San Marcos)
Alumnado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México
Pintores de México del siglo XX